Зофья Харевич или Зофья Гронзевич () — польская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Зофья Харевич родилась 12 января 1944 года в Лодзи. Дебютировала в театре в Гданьске в 1964 году. Актёрское образование получила в Киношколе в Лодзи, которую окончила в 1966 году. Актриса театров в разных польских городах (Гданьск, Лодзь, Краков, Варшава). Выступает в спектаклях «театра телевидения» с 1969 г.

Избранная фильмография 
  — Возвращение доктора фон Книпродэ / Powrót doktora von Kniprode
  — Доктор Эва / Doktor Ewa
  — Стеклянный шар / Szklana kula
  — Сколько той жизни / Ile jest życia
  — Семь сторон мира / Siedem stron świata
  — Семья Поланецких / Rodzina Połanieckich
  — Мёртвые бросают тень / Umarli rzucają cień
  — Ва-банк / Vabank
  — Пограничье в огне / Pogranicze w ogniu

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Актриса на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши